Сабала () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Августин Гісасола Сабала — іспанський футболіст
 Анаїц Арбілья Сабала — іспанський футболіст
 Фернандо Тріо Сабала — іспанський футболіст
 Хуан Карлос Сабала — аргентинський бігун на довгі дистанції

Іспанські прізвища